M39 ou M.39 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 M39, un amas ouvert situé dans la constellation du Cygne.

Domaine militaire 
 HMS Abdiel (M39), un mouilleur de mines de la Royal Navy ;
 M39, un blindé américain conçu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Photographie 
 Monture M39, une monture d'objectif vissé développée par le fabricant allemand Leica.

Transports 
Aéronautique
 Macchi M.39, un hydravion de course italien.

Route
  Route serbe M39 reliant Pirot au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres